Lacerta, a nyakörvösgyíkfélék (Lacertidae) családjába tartozó nem
 (Lacerta) a Gyík csillagkép